Pitscheider ist der Familienname folgender Personen:

 Albino Pitscheider (1877–1962), Südtiroler Bildhauer
 Josef Hermann Pitscheider (1923–2019), Südtiroler Maler und Bildhauer
 Sonja Pitscheider (* 1969), österreichische Politikerin